Júnior, abreujat jr, de dues parents amb el mateix nom i cognom, dit del més jove.
 Júnior, categoria d'esportistes d'edat entre 18 i 21 anys 
 Junior, al catolicisme: monje jove sotmès al guiatge d'un prefecte 
 Junior, pel·lícula estatunidenca dirigida per Ivan Reitman, estrenada el 1994.
 Corporación Popular Deportiva Junior, club colombià de futbol conegut també com a Junior.
 Junior, població de l'estat de Virgínia de l'Oest, als EUA.
 Junior, marca amb què l'empresa catalana RE.I.NA. comercialitzà diversos microcotxes a la dècada de 1950.
 Bultaco Junior, model de motocicleta fabricat per Bultaco de 1966 a 1976.